Kempsey (Nouvelle-Galles du Sud)
Kempsey (Worcestershire)